El apellido Gómez hace referencia a varios artículos:

Antroponimia e historia
 Gómez (apellido)
 Banu Gómez, linaje medieval del Reino de León.
 Selena Gomez, actriz y cantante estadounidense.

Geografía física
 Río Juan Gómez, cauce fluvial de la Argentina.
 Isla Sala y Gómez, isla de Chile en el Océano Pacífico.

Localidades

En Argentina
 Gómez, Provincia de Buenos Aires.
 Cañada de Gómez, Provincia de Santa Fe.

En Colombia
 Gómez Plata, Departamento de Antioquia.

En España
 Villanueva de Gómez, provincia de Ávila.
 Casas de Don Gómez, provincia de Cáceres.
 Nuño Gómez, provincia de Toledo.

En Panamá
 Gómez, Provincia de Panamá, Provincia de Chiriquí.

En Venezuela
 Gómez, Estado de Nueva Esparta.

Además 
 Gómez, banda musical.

Desambiguaciones de nombre y apellido 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|
 Antonio Gómez
 Diego Gómez
 Enrique Gómez
 Ernesto Gómez
 Fernando Gómez
 Francisco Gómez
 Germán Gómez
 Gildardo Gómez
 Isabel Gómez
</td> Javier Gómez
 José Gómez
 José Antonio Gómez
 Juan Gómez
 Juan José Gómez
 Luis Gómez
 Manuel Gómez
 Mario Gómez
 Martín Gómez
 Miguel Ángel Gómez
 Óscar Gómez
 Pablo Gómez
 Ramón Gómez
 Raúl Gómez
 Ricardo Gómez
 Tomás Gómez
 Urbano Gómez
 Valentín Gómez
|}
Apellidos
 Gómez Manrique